Регионы Республики Узбекистан — территориально-административные единицы первого уровня в Узбекистане. В соответствии с Конституцией Республики Узбекистан на первом уровне находятся 12 областей (вилоя́тов, ), 1 суверенная  республика (Каракалпакстан) и 1 город центрального подчинения (Ташкент). Области и республика делятся на районы (туманы, ) и города областного (республиканского) подчинения..

Примечания 

Административное деление Узбекистана
Узбекистан